Каратобе — топоним в Казахстане:

Населенные пункты 
 Каратобе (быв. Ленино) — село в Карасайском районе Алматинской области.
 Каратобе (быв. Терентьевка) — село в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области.
 Каратобе — село в Каратобинском районе Западно-Казахстанской области.
 Каратобе (быв. Ворошилово) — село в Сайрамском районе Туркестанской области.
 Каратобе (до 2008 г. — Кызылшаруа) — село в Сауранском районе Туркестанской области.
 Каратобе — село в Сарыагашском районе Туркестанской области.
 Каратобе — село в Толебийском районе Туркестанской области, Акжарский сельский округ.
 Каратобе (быв. Советское) — село в Толебийском районе Туркестанской области, Каратобинский сельский округ.

Исторические места 
 Каратобе — городище на территории, подчинённой городской администрации Туркестана.
 Каратобе — городище в Меркенском районе Жамбылской области.
 Каратобе — некрополь в Мангистауском районе Мангистауской области.
 Каратобе — городище в Казыгуртском районе Туркестанской области.

См. также 

 Каратюбе
 Кара-Тюбе